Schelper ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Schelper (1844–1906), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Theodor Schelper (1817–1884), deutscher Theaterschauspieler